Iazu se poate referi la:
Iazu, Dâmbovița
Iazu, Ialomița
Iazu, Prahova

Vezi și 
 Iezureni
 Iezărenii Noi, Sîngerei
 Iezărenii Vechi, Sîngerei